Ascalaphidae (nomeadas, em inglês, Owlflies) é uma família de insetos da ordem Neuroptera, classificada por Jules Pierre Rambur no ano de 1842 e moderadamente especifica, abrangendo cerca de 400 espécies atribuídas a cerca de 65 gêneros com ampla distribuição em áreas tropicais e temperadas da Terra, mesmo em habitats secos e de altitude; alcançando a sua maior diversidade em lugares como América do Sul, África e região indo-malaia, podendo chegar até a Oceania. São estreitamente relacionados com as formigas-leão (Neuroptera; Myrmeleontidae). A relação entre Ascalaphidae e estes últimos insetos citados é confirmada por uma única autapomorfia, a fusão da tíbia e do tarso das pernas traseiras de suas larvas.

Características principais de Neuroptera Ascalaphidae 
Esta família possui espécies com dois pares de asas de venação reticulada e geralmente translúcidas, com envergaduras entre 1.5 e 6 centímetros, por vezes com simples padrões de coloração em manchas, como nas espécies europeias do gênero Libelloides. São freqüentemente confundidas com libélulas por causa de seus corpos esbeltos e longas asas membranosas, distinguindo-se pela maneira como dobram suas asas sobre o corpo em repouso e por suas antenas bem visíveis e terminadas em clava.

Habitat, hábitos e alimentação dos adultos e larvas 
Ascalaphidae geralmente habitam áreas de campo e de floresta, podendo ter hábitos diurnos ou noturnos. Frequentemente adultos costumam pousar com seu abdômen erguido sobre o corpo, projetando-se no ar para assemelhar-se a um galho quebrado. Ambos, adultos e larvas, possuem fortes mandíbulas, aptas para a predação. Os adultos passam a maior parte do tempo descansando, realizando voos rápidos ou pairando, caçando e se alimentando de pequenos insetos. Ao contrário das formigas-leão, das quais se assemelham, as larvas de Ascalaphidae não cavam armadilhas na areia, preferindo viver em lugares cobertos de musgos ou amoitadas no solo, com seus corpos mais ou menos cobertos de detritos e areia. Empupam em um casulo de seda, em montes de folhas.

Agregações de Ascalaphidae 
Embora não sejam considerados insetos dotados de eussocialidade, cinco agregações de Ascalaphidae foram descritas em texto pela primeira vez, em 1988, na revista Acta Amazonica. Agregações do gênero Cordulecerus foram notadas na região neotropical: três em áreas do Rio Napo, Peru, em 30 de junho de 1980, 20 de julho de 1982 e 13 de julho de 1985; e a quarta agregação de uma outra espécie de Cordulecerus fora notada no Amazonas, Brasil, em 14 de março de 1977. Também uma outra agregação de espécimes fora encontrada na República Dominicana (Grandes Antilhas), em 18 de maio de 1985, embora descritos no gênero Ululodes. Estas agregações foram estimadas como contendo entre dez e mais de uma centena de indivíduos adultos, imóveis ou em voo frenético, aparentemente sem atividade sexual.

Classificação de Ascalaphidae: subfamílias 
A família Ascalaphidae possui três subfamílias que podem ser identificadas pela seguinte chave:

 Antenas muito curtas, com pouco mais do que o comprimento da cabeça; abdômen firme. / Subfamília Albardiinae (táxon monotípico: Albardia furcata, no Brasil).
 Antenas mais longas, pelo menos com metade do comprimento de suas asas dianteiras.
Olhos inteiros, não divididos por um sulco horizontal. / Subfamília Haplogleniinae (com menos de cem espécies descritas).
Olhos horizontalmente divididos em duas regiões distintas por um sulco. / Subfamília Ascalaphinae (contendo dois terços das espécies descritas para esta família).

Neuroptera